Die italienische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
In der Qualifikationsgruppe 7 waren außer Italien ausschließlich osteuropäische Mannschaften vertreten. Lediglich Rumänien galt als ernsthafter Konkurrent um Platz eins. Die Italiener hatten wenig Schwierigkeiten und qualifizierten sich ungeschlagen als Gruppensieger für die Endrunde.

Italienisches Aufgebot

Vorrunde 

Zwei frühe Tore vom starken Christian Vieri sicherten Italien den Auftaktsieg gegen Ecuador. Gegen Kroatien, das im ersten Spiel stark enttäuscht hatte, sollte alles klargemacht werden, aber es kam anders. Die stark verjüngte kroatische Mannschaft erwies sich als ebenbürtiger Gegner, und der Schiedsrichter benachteiligte Italien durch einige krasse Fehlentscheidungen. Am Ende siegte Kroatien mit 2:1. 

Im dritten Spiel gegen Mexiko war Italien am Rande einer Niederlage und damit des Ausscheidens aus dem Turnier. Mexiko führte nach der ersten halben Stunde mit 1:0 und erst kurz vor Schluss gelang  
Alessandro Del Piero der Ausgleich. Das Achtelfinale war buchstäblich in letzter Sekunde erreicht.

Achtelfinale 
Die Squadra Azzurra traf im Achtelfinale auf den Gastgeber Südkorea. 1966 unterlagen die Italiener gegen dessen nördliche Nachbarn Nordkorea, dies bedeutete eine der größten Überraschungen jener Endrunde. Das Spiel begann mit einem frühen Tor Italiens. Die Koreaner rannten lange vergeblich gegen die stabile Abwehr an, bis kurz vor Schluss nach einem schweren Fehler eines italienischen Verteidigers der Ausgleich gelang.

In der Verlängerung wurde Italien erneut vom Schiedsrichter benachteiligt. Francesco Totti wurde unberechtigt vom Platz gestellt und es gab einige zweifelhafte Abseitsentscheidungen. Allerdings vergaben die Azzurri etliche hochkarätige Chancen. Kurz vor Ablauf der Verlängerung gelang Südkorea mit einem Golden Goal der Siegtreffer.

2002
Italien